Саола () — вид парнокопытных семейства полорогих, обитающий во Вьетнаме и Лаосе, открытый учёными лишь в 1992 году. Название Pseudoryx дано по сходству его рогов с рогами сернобыков (Oryx).

История открытия 
Вид был впервые научно описан в 1993 году, в том же году получил научное название. Его открытие было своего рода сенсацией, так как никто не ожидал, что в конце XX века ещё можно будет открыть новый неизвестный вид крупных млекопитающих. Три пары саолы были найдены в заповеднике Ву Куанг на северо-западе Вьетнама. После этого зоологи отправились на поиски других особей и в течение года обнаружили ещё 20. Тем не менее, впервые поймать и сфотографировать живую саолу удалось только в 1996 году в Лаосе. Находки и фотографии этих животных остаются крайне редкими, так как это один из самых малочисленных видов полорогих в мире.

Описание 
Длина тела саолы составляет около 180 см, его высота в плечах около 90 см, а весит он приблизительно 100 кг. Шерсть окрашена в тёмно-коричневый цвет, над каждым копытом есть белое пятно. На морде индивидуальный белый узор. Телосложение напоминает дукера, а голова более походит на голову куду. Рога длинные, тонкие и почти прямые, направлены назад. Их длина может составлять 50 см.

Распространение 
Саола обитает во влажных и почти непроходимых тропических лесах на высоте от 300 до 1800 м над уровнем моря. Она держится вблизи ручьёв, где предпочитает питаться травой Homalomenta aromatica из семейства ароидных. Ареал этого вида охватывает около 8 000 км².

Образ жизни 
О поведении саолы из-за крайней скудности его находок почти ничего неизвестно. По-видимому, эти животные передвигаются поодиночке либо парами. В 1996 году была найдена погибшая беременная самка, что позволило сделать вывод, что потомство появляется на свет приблизительно в мае или начале июня. Возраст мёртвого животного был оценен в 8—9 лет, однако предположения об общей продолжительности жизни саолы сделать трудно. Известно, что эти животные активны в дневное время и крайне пугливы.

Угрозы 
До сегодняшнего дня в неволе содержалось тринадцать животных. Каждое из них прожило лишь несколько недель. По этой причине вьетнамское правительство издало запрет на ловлю и содержание в неволе этих животных. МСОП придает виду статус «критически угрожаемых» (Critically Endangered). Оценки численности вида весьма умозрительны и произвольны, однако ясно, что всего их не больше нескольких сот особей.

Систематика 
Родственные связи вида остаются предметом научных споров. На основании изученных особенностей черепа поначалу предполагалось родство с козьими, в частности с серау. У него, как и у саолы, имеется специальная железа перед глазами. После проведённых в 1999 году анализов ДНК вид отнесли к полорогим, на которых он на первый взгляд не похож. Дальнейшие исследования подтвердили близкое родство с полорогими, однако до сих пор неясно, относится ли этот вид к подсемейству быков, либо он является его сестринским таксоном.

Примечания

Литература 
 Ronald M. Nowak: Walker’s Mammals of the World. Johns Hopkins University Press 1999 ISBN 0-8018-5789-9
 A. Hassanin & E. J. P. Douzery: Evolutionary affinities of the enigmatic saola (Pseudoryx nghetinhensis) in the context of the molecular phylogeny of Bovidae. In: Proceedings of the Royal Society of London, 1999, B 266(1422), S. 893—900.
 M. Hernandez-Fernandez & E. S. Vrba:A complete estimate of the phylogenetic relationships in Ruminantia: a dated species-level supertree of the extant ruminants. Biological Review; 80 (2005), S. 269—302.

Ссылки 
 Pseudoryx nghetinhensis на сайте МСОП
 Статья о Pseudoryx nghetinhensis на сайте Compulenta
 Редкое антилопо-подобное млекопитающее поймано в Азии Статья на сайте BBC News
 

Полорогие
Млекопитающие Азии
Животные, описанные в 1993 году
Монотипические роды млекопитающих